Rajd Olympus 1987 - Rajd USA (15. Toyota Olympus Rally) – 15 Rajd Olympus rozgrywany w USA w dniach 26-29 czerwca. Była to siódma runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku  1987. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Seattle, Tacoma i Waszyngton.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 7 rundach 
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

Olympus
1987 w Stanach Zjednoczonych
Rajd Olympus